Дмитрий Разумовский:
 
 Разумовский, Димитрий Васильевич (1818—1889) — русский священнослужитель, протоирей, историк музыки, палеограф и педагог, исследователь древнерусского церковного пения.
 Разумовский, Дмитрий Олегович (род. 1977) — заместитель Губернатора Калужской области, Городской Голова Калуги (2018—2019).